Als Schürfen wird das Suchen nach Bodenschätzen an der Erdoberfläche bezeichnet. Dazu gehören mehrere Begriffe:
 Die Schürfarbeit als das eigentliche Aufsuchen der Mineralien.
 Den Schurf als die durch bergmännische Arbeit erstellte Vertiefung im Gelände.
 Den Schürfschein als die bergamtliche Berechtigung für die Durchführung von Schürfarbeiten.

 Eine Form der Geldschöpfung in Kryptowährungen, siehe Bitcoin#Mining

Siehe auch:
 Schürfzug, Großgerät zum Abtragen von Erdreich